Le gare di vela della classe Laser maschile dei Giochi della XXXI Olimpiade si sono svolte dall'8 al 15 agosto 2016 nella baia di Guanabara, con arrivo e partenza presso Marina da Glória.

Calendario

Risultati

Collegamenti esterni
 

Laser maschile